Ferdinand Donandt ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Donandt (Politiker) (1803–1872), deutscher Jurist und Politiker
 Ferdinand Donandt (Jurist) (1889–1966), deutscher Jurist und Theologe